Palaka steht für:

 eine Senufo-Sprache im Norden der Elfenbeinküste, siehe Palaka
 ein Dorf in Osttimor, siehe Sanirin